Каянгел (атолл) — атолл в Палау
 Каянгел (остров) — моту одноимённого атолла
 Каянгел — штат в Палау